

Codici 
 CLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clorinda (Argentina)

Altro 
 CLX – 160 nel sistema di numerazione romano